Ludovisi ist ein italienisches Adelsgeschlecht, siehe Ludovisi (Adelsgeschlecht) sowie der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Ludovisi, Geburtsname von Papst Gregor XV.
 Bernardino Ludovisi (~1693–1749), italienischer Bildhauer
 Ignazio Gaetano Boncompagni-Ludovisi (1743–1790), römisch-katholischer Kardinal
 Ludovico Ludovisi (1595–1632), italienischer Erzbischof von Bologna und Kardinal
 Niccolò Albergati-Ludovisi (1608–1687), italienischer katholischer Kardinal und Erzbischof von Bologna
 Vicky Ludovisi (* 1943), italienische Schauspielerin

Ludovisi heißt der Ort
 Ludovisi (Rione), Stadtteil von Rom

 Villa Ludovisi, ehemalige Villa in Rom